Janusz Kubicki (1931–2014) – polski aktor
 Janusz Kubicki (ur. 1941) – polski ginekolog i położnik, profesor Politechniki Opolskiej
 Janusz Kubicki (ur. 1969) – polski samorządowiec, prezydent Zielonej Góry